Bowl Island steht für:

 Bowl Island (Antarktika)
 Bowl Island (Kanada)